Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Okinawa en l'honneur de la bataille d'Okinawa :
 l'USS Okinawa (CVE-127), un porte-avions d'escorte de classe Commencement Bay annulé avant le début de sa construction ; 
 l', un navire d'assaut amphibie de classe Iwo Jima lancé en 1961 et coulé comme cible en 2002.

Okinawa